Твёройри:

 Твёройри — город Фарерских островов, расположенный на острове Суурой.
 «Твёройри» — фарерский футбольный клуб из одноимённого города.